Соревнования в беге на 500 метров среди мужчин на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2012 года прошли 25 марта на катке Тиалф в Херенвене, Нидерланды. В забегах приняли участие 24 спортсмена.

Золотую медаль выиграл Олимпийский чемпион 2010 года — кореец Мо Тхэ Бом, который впервые стал чемпионом мира. Серебряную медаль завоевал дебютант чемпионатов мира — голландец Михел Мюлдер. Бронзовая медаль у финна Пекке Коскелы, для которого эта медаль стала первой на дистанции 500 м.

Во втором забеге Михел Мюлдер финишировал с рекордом катка, Мо Тхэ Бом, стартовавший позднее, занял второе место во втором забеге, выиграв по сумме у Михела одну сотую секунды и установив рекорд катка по сумме двух дистанций 500 м.

Россиянин Дмитрий Лобков, занявший в первом забеге второе место, во втором забеге пробежал менее удачно, откатившись по сумме на 8-е место.

Медалисты

Рекорды 

500 м:

2 × 500 м (в один день):

Соревнование

Ссылки 
 Стартовый лист 1 забега
 Стартовый лист 2 забега
 Результаты

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2012